Зелен може бити:

 Зелен (Мекленбург-Западна Померанија), општина у округу Риген, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Зелен (Рајна-Палатинат), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.